Жуо (, Jouhaud):
 Жуо, Леон (1879—1954) — реформистский деятель французского и международного профдвижения
 Жуо, Эдмон (1905—1995) — французский генерал, один из четырёх генералов, участвовавших в Алжирском путче